Greta – nome proprio di persona

Cinema
 Greta – film del 2009 diretto da Nancy Bardawil
 Greta – film del 2018 diretto da Neil Jordan
 Greta – film del 2019 diretto da Armando Praça
 Greta – film del 2020 diretto da Nathan Grossman